1 Morski Pułk Strzelców (1939)
 1 Morski Pułk Strzelców im. płk. Stanisława Dąbka (1989-2007)